Merrimac kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Merrimac (Virginia)
Merrimac (Wisconsin)